Марк О́вермарс (; ) — нидерландский футболист и футбольный функционер.

Карьера 

Клубы: «СВ Эпе», «Виллем II Тилбург», «Аякс» Амстердам, «Арсенал» Лондон, «Барселона», Гоу Эхед Иглз.

Дебют и первый гол в сборной: 23 февраля 1993 (Нидерланды — Турция — 3:1). Последний матч в сборной: 30 июня 2004 (Португалия — Нидерланды — 2:1).

В 2004 году из-за травмы объявил об окончании карьеры футболиста, но 10 августа 2008 года вернулся в футбол в качестве игрока команды второго нидерландского дивизиона «Гоу Эхед Иглз». В 2009 году Овермарс принял участие в последнем матче чемпионата первого нидерландского дивизиона, в котором его клуб обыграл ТОП Осс со счётом 1:0. Овермарс провёл на поле 85 минут, но ещё до финального свистка получил травму и покинул поле.

С июля 2012 — технический директор «Аякса». 6 февраля 2022 года покинул должность спортивного директора «Аякса» из-за скандала. Появилась информация, что он отправлял интимные фотографии сотрудницам клуба и преследовал одну из них .

В марте 2022 присоединился к бельгийскому клубу «Антверпен» в качестве спортивного директора. В декабре 2022 года перенес инсульт на этом посту.

Достижения 
 Командные
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 1993/94, 1994/95, 1995/96
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1992/93
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 1993, 1994
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1994/95
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1995
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1995

«Арсенал»
 Чемпион Англии: 1997/98
 Обладатель Кубка Англии: 1997/98
 Обладатель Суперкубка Англии: 1998
 Финалист Кубка УЕФА: 1999/2000

Сборная Нидерландов
 4-е место на чемпионате мира 1998
 Бронзовый призёр чемпионата Европы (2): 2000, 2004

Личные 
 Футбольный талант года в Нидерландах: 1992
 Обладатель нидерландской «Золотой бутсы»: 1993
 Лучший молодой игрок чемпионата мира 1994 года
 Игрок года в «Аяксе»: 1996

Статистика выступлений 

1Включая Кубок Нидерландов, Суперкубок Нидерландов, Кубок Англии, Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, Кубок Испании.

2Включая Лигу чемпионов УЕФА, Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков, Межконтинентальный кубок

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Барселона»